Фальшивомонетчики — люди, занимающиеся фальшивомонетничеством.

Литературные произведения 
 «Фальшивомонетчики» — роман Андре Жида (1925).

Фильмы 
 «Фальшивомонетчики» — Австрия, 2007.
 «Фальшивомонетчики» — Франция, 1910.